Łukasz Paweł Kruczek (ur. 1 listopada 1975 w Buczkowicach) – polski trener skoków narciarskich, skoczek narciarski, czterokrotny indywidualny mistrz uniwersjady, mistrz Polski w skokach narciarskich, absolwent AWF Katowice, delegat techniczny FIS. Od sezonu 2008/2009 do 2015/2016 główny trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Od kwietnia 2016 do kwietnia 2019 roku był trenerem reprezentacji Włoch. Od 1 maja 2019 główny trener reprezentacji Polski kobiet w skokach narciarskich.

Życiorys

Kariera zawodnicza 
Łukasz Kruczek zaczął skakać w wieku 6 lat. Zapisał się wtedy do klubu LKS Klimczok Bystra. Do 1994 uprawiał kombinację norweską, trzy razy zdobył tytuł mistrza Polski juniorów, a także zajął raz 3. miejsce na mistrzostwach Polski wśród seniorów. Zrezygnował jednak z kombinacji na rzecz samych skoków, z powodu trudnej sytuacji kombinacji w Polsce. W 1996 zadebiutował w Pucharze Świata podczas zawodów w Zakopanem. W tym samym roku wziął także udział w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Tauplitz. Rok później wystąpił bez sukcesów na mistrzostwach świata w Trondheim. W 1997 zdobył złoty medal na Zimowej Uniwersjadzie w Muju (skoki na odległość 100 m i 92,5 m, nota 253,5 pkt.). W 1998 wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Nagano. Potem regularnie występował w najważniejszych międzynarodowych zawodach. W 1999 zdobył pierwsze punkty w PŚ (w Zakopanem), a także po raz kolejny został mistrzem uniwersjady, tym razem w Popradzie. Był też trzeci w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem. Dwa lata później, kiedy Zakopane organizowało Uniwersjadę, Kruczek wygrał dwukrotnie – na skoczni K-120 oraz K-85.

W lutym 2001 zdobył złoty medal na Zimowej Uniwersjadzie w Zakopanem. W grudniu 2001 roku był współtwórcą historycznego sukcesu polskiej drużyny, kiedy w Villach Polska zajęła po raz pierwszy miejsce na podium Pucharu Świata. Trzecie miejsce wywalczył w zespole z Mateją, Skupniem i Małyszem. W 2002 znalazł się w kadrze na igrzyska olimpijskie w Salt Lake City. Nie wystąpił jednak w żadnym konkursie. Rok 2003 przyniósł mu ostatni medal na uniwersjadzie – w Tarvisio zdobył medal brązowy w drużynie.

Kariera trenerska 

Po zakończeniu sezonu 2002/2003 zakończył karierę i został asystentem trenera Heinza Kuttina, najpierw w kadrze B, a potem w kadrze A. Ich wspólna praca z pierwszą reprezentacją trwała 2 sezony. Pozostał na stanowisku asystenta także po odejściu Austriaka z funkcji trenera i współpracował z jego następcą – Finem Hannu Lepistö.

28 marca 2008 został wybrany na trenera kadry A polskich skoczków narciarskich. Jego największe osiągnięcia trenerskie to dwa złote medale Kamila Stocha na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 w Soczi, złoty medal Stocha na mistrzostwach świata w Val di Femme w 2013 roku, zdobycie przez Stocha w sezonie 2013/14 Pucharu Świata i dwa brązowe medale w konkursach drużynowych na mistrzostwach w Val di Fiemme w 2013 oraz w Falun w 2015 roku. Do znaczących sukcesów należy zaliczyć także liczne zwycięstwa i miejsca na podium jego podopiecznych w zawodach Pucharu Świata i Letniej Grand Prix (w tym miejsca na podium klasyfikacji generalnej).

11 stycznia 2014 został nagrodzony tytułem Trenera Roku 2013 w ramach 79. Plebiscytu Przeglądu Sportowego. 10 stycznia 2015 otrzymał wspólnie ze Stéphanem Antigą tytuł Trenera Roku 2014 w ramach 80. Plebiscytu Przeglądu Sportowego. Przez Prezydenta RP został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (2010).

4 lutego 2016 poprzez stronę Polskiego Związku Narciarskiego ogłosił rezygnację z funkcji trenera reprezentacji Polski w skokach narciarskich wraz z zakończeniem sezonu 2015/2016.

W kwietniu 2016 został wybrany na trenera reprezentacji Włoch. W pierwszym roku pracy we Włoszech doprowadził swojego podopiecznego Alexa Insama do wicemistrzostwa świata juniorów w Park City (2017).

W październiku 2018 został delegatem technicznym FIS. Od kwietnia 2019 jest trenerem kobiecej reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Pracę w PZN jako trener kobiet zakończył po fatalnym sezonie olimpijskim 2021/2022.

Sukcesy podopiecznych Kruczka

Życie osobiste 
Jego krewny, Paweł Kruczek, również uprawiał skoki narciarskie.

Żonaty z Agatą, z którą ma troje dzieci: synów Kacpra i Michała oraz córkę Annę. Posługuje się językiem polskim oraz językami obcymi: angielskim, niemieckim i rosyjskim.

21 września 2019, podczas gali z okazji 100-lecia PZN, Polski Komitet Olimpijski przyznał Kruczkowi złoty medal „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Ł. Kruczka na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata w skokach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Ł. Kruczka na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 89.
 sezon 1999/2000: 63.
 sezon 2000/2001: 76.
 sezon 2001/2002: 77.

Miejsca na podium w konkursach drużynowych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 69. (ostatni)
 1999 – 43.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998 – 51.
 2001 – 45.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1992/1993 – niesklasyfikowany
 1993/1994 – 205.
 1994/1995 – 108.
 1995/1996 – 163.
 1996/1997 – 232.
 1997/1998 – 82.
 1998/1999 – 188.
 1999/2000 – 86.
 2000/2001 – 26.
 2001/2002 – 110.
 2002/2003 – 86.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002 – 67.

Miejsca na podium w konkursach drużynowych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów

Indywidualnie

Odznaczenia 
 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2014)
 Srebrny Krzyż Zasługi

Odniesienia w kulturze masowej 
 Postać Łukasza Kruczka pojawia się w piosence pt. Karate zespołu Nocny Kochanek z płyty Hewi metal z 2015 roku.

Uwagi

Przypisy 

Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Medaliści Zimowej Uniwersjady 1997
Medaliści Zimowej Uniwersjady 1999
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2001
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2003
Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (III Rzeczpospolita)
Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi (III Rzeczpospolita)
Polscy olimpijczycy (Nagano 1998)
Polscy olimpijczycy (Salt Lake City 2002)
Polscy skoczkowie narciarscy na igrzyskach olimpijskich
Polscy trenerzy skoków narciarskich
Skoczkowie narciarscy LKS Klimczok Bystra
Skoczkowie narciarscy AZS-AWF Katowice
Trenerzy reprezentacji Polski w skokach narciarskich mężczyzn
Urodzeni w 1975